Een "pitstop" is een korte stop in de Pit (motorsport) tijdens een auto/motor race.
Pitstop (computerspel)